Tangua, gemeente in Colombia
Tanguá, gemeente in Brazilië